Jörg Steinert ist der Name folgender Personen:

* Jörg Steinert (Journalist) (1930–2010), deutscher Journalist und Fotograf 
 Jörg Steinert (Bildhauer) (* 1960), deutscher Bildhauer 
 Jörg Steinert (Aktivist) (* 1982), deutscher Bürgerrechtler und LGBT-Aktivist